Solpanel har flere betydninger:
Solcellepanel
Solvarmepanel